Тополевский сельский совет () — входит в состав
Гребёнковского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Тополевое.

Населённые пункты совета 
 
 с. Тополевое 
 с. Отрадное 
 с. Свитанок

Примечания